Троицко-Сафроновское — упразднённая в 2005 году деревня Инзерского сельсовета в Архангельском районе Республики Башкортостан.

Население 
В период основания — 294 жителя, 44 дома. . В 1920 г. в 76 дворах проживал 451 человек.

История 
А. З. Асфандияров писал, что в 1894 г. вятские крестьяне приобрели у помещика Софронова 1850 десятин земли и основали поселок под названием Троицкий. С начала XX в. деревня уже известна под названием Троицко-Софроновское. 294 первопоселенцам принадлежало 67 лошадей, 57 коров, 67 овец и коз. Безлошадных было 3, а имеющих по 1 лошади — 20 семей. 32 крестьянина были грамотными..

по состоянию на 1 июля 1972 года входила в Лагутовский сельсовет. Преобладающая национальность — белорусы.

по состоянию на 1 сентября 1981 года входила в Инзерский сельсовет, преобладающая национальность — белорусы.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:
ст. 4. Упразднить следующие населенные пункты:

2) в Архангельском районе

д) деревню Троицко-Сафроновское Инзерского сельсовета

География 
Находилась возле лесистой местности у небольшой реки Кочкан и пруда.

Географическое положение 
По состоянию на 1 сентября 1981 года расстояние до :
 районного центра (Архангельское): 29 км,
 центра сельсовета (Валентиновка): 11 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Приуралье): 35 км.

Примечания

Литература 
Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С.29

Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326—383. С.36

Ссылки 
 Троицко-Сафроновское на географической базе данных GeoNames
Исчезнувшие населённые пункты Архангельского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году